Лутро (Лутра) — греческий топоним.

 Лутро(Кастория) — один из районов Кастории. 
 Лутро (Ханья) () — небольшая изолированная деревня на южном побережье острова Крит, в диме Сфакион нома Ханья.
 Лутро (остров) :en:Loutro (island) — крошечный необитаемый остров у входа в бухту деревни Лутро (Ханья).
 Лутра (Ретимно) () — деревня в центральной части Крита, неподолёку от Ретимнона.